Чабар може бити:

Чабар (посуда), дрвена посуда за складиштење и прераду млека и млечних производа.

или

Чабар (град), град у Хрватској у Приморско-горанској жупанији.